HP Большого Пса (), HD 49131 — двойная звезда в созвездии Большого Пса на расстоянии приблизительно 2173 световых лет (около 666 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +5,8m до +5,35m.

Характеристики 
Первый компонент — бело-голубая переменная Be-звезда (BE) спектрального класса B1,5Vne или B3V. Эффективная температура — около 20000 К.

Второй компонент — бело-голубая Be-звезда спектрального класса B3VHeIwk. Удалён на 4,9 угловых секунд.

Примечания